Ludwig Wittgenstein, filòsof austríac
 Paul Wittgenstein, pianista austríac, germà de l'anterior
 Wittgenstein (pel·lícula), pel·lícula
 Wittgenstein (Alemanya), comtat al sud de l'estat alemany de Rin del Nord-Westfàlia